Pitanga steht für

 Pitanga (Paraná), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 eine Pflanzenart, siehe Surinamkirsche
 Camila Pitanga, eine brasilianische Schauspielerin